Na této stránce naleznete chronologický seznam významných osobností, které zemřely v roce 2021. Je možné přidávat i osobnosti, které ještě nemají vlastní článek, pokud je pravděpodobné, že splňují podmínku encyklopedické významnosti. Osobnosti jsou řazeny v rámci dnů abecedně podle příjmení, příp. pseudonymu.

Typická položka by měla mít strukturu:

 Jméno (či pseudonym), věk, národnost a povolání, příčina smrti (pokud je známa) a reference. Pokud z reference jednoznačně nevyplývá datum úmrtí, je vhodné to uvést poznámkou „oznámeno v tento den“.

Česko

Leden 
 2. ledna
 Marek Pivovar, 56 let, dramaturg

 3. ledna
 Milena Asmanová, 90 let, herečka a pedagožka
 Eva Jurinová, 67 let, moderátorka a novinářka

 5. ledna
 Vladimír Oplt, 83 let, politik

 6. ledna
 Jan Soukup, 78 let, hokejista a trenér
 Vojtěch Steklač, 75 let, spisovatel a překladatel

 7. ledna
 Miloš Beznoska, 61 let, fotbalista
 Michal Mejstřík, 68 let, ekonom

 8. ledna
 Květa Eretová, 94 let, šachová velmistrně
 Antonín Linhart, 80 let, kytarista, zpěvák a písničkář
 Ivo Niederle, 91 let, herec

 9. ledna
 František Filip, 90 let, filmový a televizní režisér

 10. ledna
 David Stypka, 41 let, zpěvák

 11. ledna
 Libor Pátý, 91 let, fyzik a politik

 14. ledna
 Evžen Neustupný, 87 let, archeolog
 Jan Rybář, 89 let, jezuita

 15. ledna
 Otakar Michl, 72 let, kytarista a překladatel

 16. ledna
 Antonín Bartoš, 87 let, keramik

 17. ledna
 Jan Chvála, 31 let, lezec
 Karel Löbl, 95 let, vědec a politik

 18. ledna
 Lubomír Kaválek, 77 let, šachový velmistr

 19. ledna
 Zdeněk Sternberg, 97 let, šlechtic

 20. ledna
 Pavel Blatný, 89 let, skladatel
 Pavel Koutenský, 76 let, voják
 Jan Werner, 87 let, stavební inženýr a esperantista

 21. ledna
 Pavel Jasanský, 82 let, fotograf
 Bernard Papánek, 101 let, československý voják

 24. ledna
 Václav Kojecký, 94 let, fotbalový brankář

 25. ledna
 Vladimír Suchánek, 87 let, výtvarník

 26. ledna
 Jiří Beránek, 75 let, sochař a malíř
 Hana Maciuchová, 75 let, herečka a pedagožka
 Vlasta Ployharová-Preislerová, 93 let, operní pěvkyně

 27. ledna
 Oldřich Kotyza, 57 let, archeolog

 29. ledna
 Vladimír Brych, 59 let, archeolog

 30. ledna
 Ladislav Hrabal, 82 let, tenista a politik
 Mirka Křivánková, 67 let, zpěvačka
 Petr Kužel, 58 let, politik a podnikatel
 Ladislav Štaidl, 75 let, hudebník, dirigent, skladatel, textař, hudební aranžér, zpěvák a podnikatel

Únor 
 2. února
 Libuše Domanínská, 96 let, pěvkyně

 4. února
 Vlastimil Zábranský, 84 let, výtvarník

 6. února
 Václav Kulhánek, 90 let, duchovní

 7. února
 Ctirad Fiala, 72 let, hokejista

 8. února
 Petr Sirotek, 74 let, fotograf a kameraman

 9. února
 Josef Kolmaš, 87 let, sinolog a tibetolog

 11. února
 Vlastimil Novobilský, 85 let, chemik, pedagog a esperantista

 12. února
 Zdeněk Hoření, 91 let, novinář, politik a poslanec
 Pavel Vácha, 80 let, fotograf

 13. února
 Ladislav Nebeský, 84 let, lingvista a matematik

 14. února
 Vladimír Mencl, 94 let, klavírista a malíř

 16. února
 Otakar Černý, 77 let, novinář, sportovní komentátor a moderátor
 Libuše Holečková, 88 let, herečka
 Jan Niedoba, 71 let, luteránský pastor
 Jan Sokol, 84 let, filosof, vysokoškolský pedagog, publicista a politik
 Jan Šmarda, 90 let, lékař a spisovatel

 17. února
 Dagmar Lhotová, 91 let, spisovatelka, redaktorka časopisů pro děti a mládež

 19. února
 Zdeněk Svoboda, 93 let, duchovní a básník

 20. února
 Petr Brožek, 79 let, hudebník a herec

 22. února
 Vladimír Kulhánek, 81 let, politik a publicista

 23. února
 František Šedivý, 93 let, spisovatel a politický vězeň

 25. února
 Zdeněk Herman, 86 let, fyzikální chemik

 26. února
 Miloš Novák, 68 let, hokejista

Březen 
 1. března
 Vladimír Heger, 89 let, basketbalista
 Ladislav Kutík, 80 let, politik
 Jiří Stegbauer, 72 let, novinář a spisovatel

 2. března
 Radim Pařízek, 67 let, hudebník a podnikatel
 Jaroslav Tetiva, 89 let, basketbalista; oznámeno v tento den

 3. března
 Helena Kružíková, 92 let, herečka

 4. března
 František Lízna, 79 let, jezuita
 Ondřej Kryštof Kolář, 61 let, historik, pedagog, publicista, numizmatik a regenschori

 5. března
 Pavel Oliva, 97 let, filolog
 Vilém Holáň, 82 let, politik

 9. března
 Jiří Ventruba, 71 let, politik a lékař

 10. března
 Jan Vodňanský, 79 let, básník, spisovatel, textař a písničkář

 11. března
 Libor Šebesta, běžec na 400 m

 12. března
 Jan Marek, 82 let, geolog
 Alena Přetáková, 84 let, pedagožka
 Eva Vidlařová, 73 let, herečka

 13. března
 Jan Novotný, 64 let, pardubický záchranář

 14. března
 Helena Fuchsová, 55 let, atletka
 Milena Secká, 63 let, historička

 15. března
 Michal Polák, 77 let, zpěvák a kytarista Synkop 61

 16. března
 Vlastimil Marek, 74 let, hudebník a spisovatel

 17. března
 Antonín Bílý, 81 let, jazzový pianista a skladatel
 Bobby Houda, 75 let, zpěvák a kytarista

 18. března
 Eva Bešťáková, 88 let, spisovatelka

 19. března
 Ondřej Höppner, 55 let, novinář
 František Panchártek, 74 let, hokejista

 21. března
 Julius Kantor, 75 let, fotbalista
 Julián Slepecký, 93 let, voják a politický vězeň

 22. března
 Petr Brdička, 74 let, hokejista
 Ferdinand Berousek, 73 let, artista a žonglér
 Marie Šupíková, 88 let, lidická žena
 Věra Opravilová, 86 let, mikrobioložka

 23. března
 Hana Hegerová, 89 let, zpěvačka a herečka

 24. března
 Pavel Hečko, 54 let, politik

 25. března
 Jaroslav Šaroun, 77 let, klavírista a hudební skladatel

 27. března
 Petr Kellner, 56 let, podnikatel
 Václav Kulhánek, 73 let, biolog a výstředník

 28. března
 Rudolf Mader, 77 let, fotbalový obránce

 31. března
 Zdenka Neuhäuslová, 86 let, botanička

Duben 
 1. dubna
 Jan Trusina, 55 let, českobratrský evangelický duchovní

 7. dubna
 Karel Pacner, 85 let, spisovatel a popularizátor vědy
 František Řebíček, 89 let, textař

 12. dubna
 Zora Šimůnková, 55 let, básnířka

 14. dubna
 Jan Císař, 89 let, dramatik, pedagog

 15. dubna
 Vladimír Mejstřík, 83 let, jazykovědec

 16. dubna
 Jan Tomiczek, 71 let, politik

 18. dubna
 Zdeněk Růžička, 96 let, sportovní gymnasta

 19. dubna
 Pavel Dias, 82 let, fotograf

 20. dubna
 Jiří Lopata, 84 let, fotbalista a fotbalový trenér

 22. dubna
 Pavel Herot, 55 let, básník a výtvarník

 23. dubna
 Petr Císař, 43 let, operní pěvec

 25. dubna
 Ivan M. Havel, 82 let, kybernetik

 26. dubna
 Josef Rác, 64 let, kulturista

 27. dubna
 Miroslav Fryčer, 61 let, hokejový útočník a trenér
 Jiří Vacek, 89 let, mystik, spisovatel a překladatel

 28. dubna
 Petr Šmaha, 75 let, malíř

 29. dubna
 Jiří Anděl, 82 let, matematik a matematický statistik

Květen 
 5. května
 Jaroslav Vaculík, 74 let, historik a vysokoškolský pedagog

 8. května
 Vratislav Lukáš, 66 let, hudebník, skladatel a zpěvák

 11. května
 Vladimír Kořístek, 93 let, chirurg

 12. května
 Jiří Feureisl, 89 let, fotbalista a hokejista
 Vladimír Príkazský, 85 let, novinář a politik
 Miroslav Kaman, 75 let, herec

 15. května
 Václav Pospíšil, 92 let, římskokatolický duchovní a pamětník událostí tzv. Číhošťského zázraku

 19. května
 Martin Turnovský, 92 let, dirigent

 20. května
 Lubomír Ledl, 68 let, politik

 22. května
 Jiřina Šiklová, 85 let, socioložka
 Marek Trončinský, 32 let, hokejista

 24. května
 Milan Puzrla, 75 let, cyklista
 Ivana Brádková, 56 let, scénografka a kostýmní výtvarnice

 25. května
 Jáchym Bulín, 86 let, lyžař-skokan

 27. května
 Ludvík Kolek, 87 let, architekt, malíř a sochař

 31. května
 Filip Láb, 45 let, teoretik fotografie, fotograf a pedagog

Červen 
 1. června
 Petr Dostál, 74 let, geograf

 4. června
 Dagmar Ledecká, 96 let, primabalerína

 5. června
 Irena Ondrová, 71 let, politička
 Lumír Čmerda, 90 let, výtvarník a farář CČSH
 Jana Volfová, 71 let, pedagožka, historička, spisovatelka a publicistka

 6. června
 Karel Hrubý, 97 let, sociolog

 8. června
 Václav Starý, 87 let, archivář

 9. června
 Libuše Šafránková, 68 let, herečka

 10. června
 Rudolf Zeman, 82 let, novinář

 11. června
 Karel Štogl, 48 let, právník

 14. června
 Olga Schmidtová, 95 let, herečka

 18. června
 Jan Malík, 96 let, operní pěvec

 21. června
 Nina Divíšková, 84 let, herečka
 Pavel Halík, 85 let, historik, teoretik architektury, pedagog a překladatel

 23. června
 Tomáš Lom, 96 let, vojenský letec

 25. června
 Karel Urbánek (herec), 91 let, herec

 26. června
 Ivo Zajonc, 87 let, astronom a zoolog
 Zdeněk Mucha, 75 let, herec

 28. června
 Ludvík Kunc, 87 let, zoolog

Červenec 
 1. července
 Jindřiška Radová, 96 let, keramička
 Vítězslav Vávra, 68 let, zpěvák a bubeník

 2. července
 Jaroslav Koča, 65 let, chemik, strukturní biolog

 6. července
 Tomáš Zábranský, 52 let, epidemiolog
 Vladimír Kudla, 74 let, herec
 Jiří Ladocha, 79 let, sochař, grafik a malíř

 11. července
 Oldřich Kašťák, 74 let, hokejista

 12. července
 Ladislav Potměšil, 75 let, herec

 17. července
 Zbyněk Bobr Horák, 57 let, skladatel, textař a zpěvák
 Miroslav Rödr, 77 let, fotbalista a hráč amerického fotbalu

 18. července
 Vladimír Beneš, 100 let, neurochirurg
 František Nedvěd, 73 let, zpěvák

 21. července
 Mathilda Nostitzová, 85 let, hraběnka, filantropka a zakladatelka Nadačního fondu Mathilda

 22. července
 Pavel Pelc, 71 let, baskytarista a zpěvák
 Radek Glabazňa, 41 let, pedagog, filolog, anglista, překladatel a básník

 25. července
 Petra J. Fischerová, 68 let, akademická malířka

 26. července
 Jaroslav Šmíd, 87 let, atlet-koulař a trenér

 27. července
 Miroslav Jindra, 91 let, anglista, pedagog a překladatel

 28. července
 Bohumil Fiala, 51 let, pedagog a děkan

 29. července
 Vladimír Marek, 69 let, herec

Srpen 
 2. srpna
 Milan Stehlík, 77 let, herec

 6. srpna
 Richard Konvička, 64 let, malíř

 10. srpna
 Petr Esterka, 85 let, římskokatolický biskup

 11. srpna
 Miroslav Tetter, 83 let, politik

 12. srpna
 Stanislav Hanzík, 90 let, sochař

 15. srpna
 Alena Hatvani, 46 let, kulturistka
 Antonín Pospíšil, 95 let, římskokatolický kněz, spisovatel, překladatel a papežský kaplan

 22. srpna
 Eduard Hrubeš, 84 let, scenárista a režisér

 24. srpna
 Ivan Dorovský, 86 let, básník
 Jan Suchý, 76 let, hokejista
 Radek Pobořil, 75 let, hudebník, člen skupiny Čechomor

 25. srpna
 Zdenka Procházková, 95 let, herečka a konferenciérka

 31. srpna
 Přemysl Krbec, 81 let, gymnasta
 Jan Malý, 78 let, lékař

Září 
 2. září
 Vladimír Hubáček, 89 let, automobilový závodník

 4. září
 Bohumil Cepák, 70 let, házenkář

 5. září
 Jiří Hainý, 93 let, hokejista

 9. září
 Jiří Dunaj, 82 let, fotbalový trenér

 14. září
 Ladislav Lubina, 54 let, hokejista a trenér

 15. září
 Milena Černá, 79 let, lékařka, dlouholetá činovnice Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

 16. září
 Jiří Mráz, 77 let, jazzový kontrabasista

 18. září
 Anna Chromy, 81 let, malířka a sochařka

 19. září
 Tomáš Prokop, 27 let, hokejista

 20. září
 Jan Jindra, 89 let, veslař

 21. září
 Lubor Šušlík, 93 let, český skaut, účastník protinacistického a protikomunistického odboje

 22. září
 Libuše Billová, 87 let, herečka
 Luboš Šrejma, 79 let, fotbalista

 28. září
 Lenka Petrášová, 44 let, novinářka (oznámeno v tento den)

 29. září
 Boris Valníček, 94 let, astrofyzik a astronom

Říjen 
 3. října
 Blanka Bohdanová, 91 let, herečka, malířka a výtvarnice

 4. října
 Ludvík Václavek, 90 let, germanista

 13. října
 Miroslav Plešák, 78 let, dramaturg a režisér

 15. října
 Jiří Šámal, 49 let, fotbalista
 Milan Bauman, 77 let, rozhlasový redaktor, novinář a popularizátor vědy a techniky

 18. října
 Jaroslav Dočkal, 81 let, fotbalista a trenér
 Pavel Lukeš, 77 let, moderátor, scenárista, dramaturg a spisovatel
 Edward Górecki, 91 let, teolog

 20. října
 František Adamíček, 66 let, fotbalista a trenér

 25. října
 Leopold Pospíšil, 98 let, právník a právní antropolog
 Mojmír Heger, 93 let, herec

 26. října
 Jiří Cerha, 78 let, zpěvák, hudební skladatel a pedagog

 27. října
 Arnošt Pazdera, 92 let, fotbalista

 30. října
 Miroslav Středa, 76 let, herec
 Jana Altmannová, 77 let, herečka, loutkoherečka, dabérka a pedagožka
 Marie Zápotocká, 90 let, archeoložka

Listopad 
 2. listopadu
 Ivo Hlobil, 78 let, historik umění

 3. listopadu
 Kamil Rodan, 43 let, historik

 5. listopadu
 Břetislav Vojtíšek, 93 let, historik a pedagog

 8. listopadu
 Radoslav Fikejz, 48 let, historik a spisovatel

 10. listopadu
 Eduard Schmidt, 85 let, fyzik

 14. listopadu
 Marek Vokáč, 62 let, šachový velmistr

 15. listopadu
 Oldřich Hamera, 77 let, grafik, malíř, ilustrátor, tiskař, typograf, vydavatel a restaurátor

 16. listopadu
 Jan Konzal, 86 let, spisovatel a teolog

 17. listopadu
 Karel Havlík, 77 let, politik
 Josef Wunsch, 63 let, fotbalista

 26. listopadu
 František Sehnal, 83 let, entomolog
 Jiří Pecka, 81 let, cyklista

 25. listopadu
 Libor Olšan, 64 let, šermíř, herec, moderátor a lektor

 28. listopadu
 Jiří Srnec, 90 let, divadelník, scénograf, režisér, výtvarník, hudební skladatel a manažer Černého divadla

Prosinec 
 1. prosince
 Petr Uhl, 80 let, novinář a politik
 Miroslav Zikmund, 102 let, cestovatel a spisovatel

 2. prosince
 Jaroslav Hanuš, 70 let, režisér

 7. prosince
 Pavel Hůla, 69 let, houslista
 Marcela Machotková, 90 let, operní pěvkyně

 11. prosince
 Rafael Pražák, 58 let, herec

 12. prosince
 Zdeněk Kukal, 89 let,
 Naďa Patriková-Haanová, 71 let, operetní herečka a zpěvačka

 13. prosince
 Tomáš Kolomazník, 44 let, herec

 18. prosince
 Božena Krejčová, 93 let, malířka

 20. prosince
 Luboš Andršt, 73 let, kytarista
 Jiří Čadek, 86 let, fotbalista

 22. prosince
 Miroslav Gabriel Částek, 84 let, herec, recitátor, dramatik a režisér

 26. prosince
 Karel Šiktanc, 93 let, básník

 28. prosince
 Pavel Chrastina, 81 let, zpěvák a baskytarista
 Stanislav Huml, 66 let, politik a policista
 Josef Pospíšil, 76 let, fotbalista

 30. prosince
 Karel Loprais, 72 let, automobilový závodník

Svět

Leden 
 1. ledna
 Carlos do Carmo, 81 let, portugalský zpěvák

 2. ledna
 Brad Cox, 76 let, americký informatik
 Johannes Wallmann, 90 let, německý teolog

 3. ledna
 Gerry Marsden, 78 let, anglický hudebník, člen Gerry & The Pacemakers

 4. ledna
 Tanya Roberts, 65 let, americká herečka
 Antoni Stankiewicz, 85 let, polský biskup
 Martinus J. G. Veltman, 89 let, nizozemský teoretický fyzik

 5. ledna
 Colin Bell, 74 let, anglický fotbalista
 Michail Želev, 77 let, bulharský atlet

 6. ledna
 Ashli Babbittová, 35 let, americká aktivistka
 Osian Ellis, 92 let, velšský harfenista
 Bobby Few, 85 let, americký jazzový klavírista

 7. ledna
 Volodimir Kiseljov, 64 let, ukrajinský atlet, koulař
 Henri Schwery, 88 let, švýcarský kardinál
 Brian Sicknick, 42 let, americký policista

 8. ledna
 Michael Fonfara, 74 let, kanadský hudebník

 9. ledna
 Isaak Markovič Chalatnikov, 101 let, sovětský fyzik

 10. ledna
 Julie Strain, 58 let, americká modelka a herečka
 Walter Taibo, 89 let, uruguayský fotbalový brankář

 11. ledna
 Sheldon Adelson, 87 let, americký podnikatel
 Kathleen Heddleová, 55 let, kanadská veslařka
 Davit Chachaleišvili, 49 let, gruzínský judista
 William Thornton, 91 let, americký kosmonaut

 12. ledna
 Mona Malmová, 85 let, švédská herečka

 13. ledna
 Tim Bogert, 76 let, americký baskytarista
 Patrick Chapuis, 71 let, francouzský fotograf
 Gimax, 83 let, italský automobilový závodník
 Michel Gravel, 84 let, kanadský fotograf
 Bernd Kannenberg, 78 let, německý atlet-chodec
 Grace Robertson, 90 let, britská fotografka
 Marielle de Sarnez, 69 let, francouzská politička
 Eusébio Oscar Scheid, 88 let, brazilský arcibiskup a kardinál
 Sylvain Sylvain, 69 let, americký rockový kytarista

 14. ledna
 Jan de Vries, 77 let, nizozemský motocyklový závodník

 15. ledna
 Eddie Kuligowski, 74 let, francouzský fotograf

 16. ledna
 Phil Spector, 81 let, americký hudební producent

 17. ledna
 Junior Mance, 92 let, americký klavírista
 Sammy Nestico, 96 let, americký hudební skladatel
 Philip Wilson, 70 let, arcibiskup adelaidský

 18. ledna
 Dündar Ali Osman, 90 let, osmanský princ
 David Richardson, 65 let, americký televizní producent
 Dani Shmulevich-Rom, 80 let, izraelský fotbalista

 19. ledna
 Augustín Bačinský, 70 let, slovenský biskup
 Cesare Maestri, 91 let, italský horolezec
 Boris Nikolajevič Pastuchov, 87 let, sovětský politik
 Gustavo Peña, 78 let, mexický fotbalista

 20. ledna
 Mira Furlanová, 65 let, chorvatská herečka

 21. ledna
 Cecilia Mangini, 93 let, italská fotografka
 Peter Swan, 84 let, anglický fotbalista
 Mario Topolšek, 78 let, srbský karatista

 22. ledna
 Hank Aaron, 86 let, americký baseballista
 Luton Shelton, 35 let, jamajský fotbalista

 23. ledna
 Hal Holbrook, 95 let, americký herec
 Larry King, 87 let, americký novinář
 Lothar Metz, 82 let, německý zápasník

 24. ledna
 Jozef Klimko, 78 let, slovenský právník
 Gunnel Lindblomová, 89 let, švédská herečka

 26. ledna
 Margitta Gummelová, 79 let, východoněmecká koulařka
 Cloris Leachman, 94 let, americká herečka
 Lars Norén, 76 let, švédský básník
 Jozef Vengloš, 84 let, slovenský fotbalista a trenér

 27. ledna
 Corky Lee, 73 let, americký fotograf
 Mehrdad Minavand, 45 let, íránský fotbalista

 28. ledna
 Paul J. Crutzen, 87 let, nizozemský chemik
 Yvon Douis, 85 let, francouzský fotbalista
 Cicely Tyson, 96 let, americká herečka

 29. ledna
 Yvon Douis, 85 let, francouzský fotbalista
 Otto Dov Kulka, 87 let, izraelský historik
 Hilton Valentine, 77 let, anglický kytarista

 30. ledna
 József Csatári, 77 let, maďarský zápasník
 Sophie, 34 let, skotská zpěvačka
 Marc Wilmore, 57 let, americký scenárista

 31. ledna
 Andrej Hryc, 71 let, slovenský herec, diplomat a podnikatel.

Únor 
 1. února
 Merryl Wyn Davies, 72 let, velšská spisovatelka
 Robo Kazík, 73 let, slovenský zpěvák
 Ricky Powell, 59 let, americký fotograf
 Tamara Rylovová, 89 let, sovětská rychlobruslařka
 Ryszard Szurkowski, 75 let, polský cyklista

 2. února
 Tom Moore, 100 let, britský válečník

 3. února
 Chaja Hararit, 89 let, izraelská zpěvačka
 Pepi Merisio, 89 let, italský fotograf

 4. února
 Santiago García, 30 let, uruguayský fotbalista
 Millie Hughesová, 75 let, americká astronautka

 5. února
 Christopher Plummer, 91 let, kanadský herec
 Muhammad Ali Sadpara, 45 let, pákistánský horolezec
 Leon Spinks, 67 let, americký boxer

 6. února
 George P. Shultz, 100 let, americký politik

 7. února
 Ralph Backstrom, 83 let, kanadský hokejista
 Roman Benedik, 75 let, fotbalista
 Joseph Hillis Miller, 92 let, americký literární teoretik
 Mario Osbén, 70 let, chilský fotbalový brankář

 8. února
 Jean-Claude Carrière, 89 let, francouzský scenárista
 Šlomo Hilel, 97 let, izraelský politik
 Adam Kopczyński, 72 let, polský hokejista
 Nikolaj Nikolajevič Rachmanov, 88 let, sovětský fotograf
 Anthony Sowell, 61 let, americký sériový vrah

 9. února
 Chick Corea, 79 let, americký jazzový klavírista

 10. února
 Larry Flynt, 78 let, americký podnikatel
 Pachín, 82 let, španělský fotbalista
 Heinz Schuster-Šewc, 94 let, lužickosrbský slavista

 11. února
 Isadore Singer, 96 let, americký matematik

 12. února
 Celso Güity, 62 let, honduraský fotbalista
 Milford Graves, 79 let, americký jazzový bubeník

 13. února
 Jurij Vlasov, 85 let, ruský vzpěrač

 14. února
 Viktor Krupa, 84 let, slovenský jazykovědec
 Carlos Menem, 90 let, argentinský politik

 15. února
 Leopoldo Luque, 71 let, argentinský fotbalista

 17. února
 Rush Limbaugh, 70 let, americký novinář
 Gianluigi Saccaro, 82 let, italský šermíř
 Martí Vergés, 86 let, španělský fotbalista

 18. února
 Jehošua Sagui, 87 let, izraelský generál

 19. února
 Đorđe Balašević, 67 let, srbský písničkář

 20. února
 Mauro Bellugi, 71 let, italský fotbalista
 Gene Taylor, 68 let, americký pianista

 21. února
 André Dufraisse, 94 let, francouzský cyklokrosař
 Judy Irola, 77 let, americká kameramanka

 22. února
 Raymond Cauchetier, 101 let, francouzský fotograf
 Aleksander Doba, 74 let, polský kajakář
 Lawrence Ferlinghetti, 101 let, americký básník

 23. února
 Fausto Gresini, 60 let, italský motocyklový závodník
 Juan Carlos Masnik, 77 let, uruguayský fotbalista

 24. února
 Alicja Helmanová, 85 let, polská filmová teoretička

 25. února
 Hannu Mikkola, 78 let, finský automobilový závodník

 26. února
 Alexandr Klepikov, 70 let, sovětský veslař

 27. února
 Peter Švec, 59 let, slovenský politik

 28. února
 Vilmos Benczik, 75 let let, maďarský esperantista a spisovatel

Březen 
 1. března
 Bernard Guyot, 75 let, francouzský cyklista
 Ian St John, 82 let, skotský fotbalista

 2. března
 Chris Barber, 90 let, anglický pozounista
 Anna Shuttleworth, 93 let, anglická violoncellistka
 Bunny Wailer, 73 let, jamajský hudebník

 3. března
 Katharina Matzová, 90 let, německá herečka

 4. března
 Barbara Ess, 76 let, americká fotografka
 Mark Pavelich, 63 let, americký hokejista

 5. března
 Anton Urban, 87 let, slovenský fotbalista

 6. března
 Ivan Nemčický, 63 let, slovenský fotbalista

 7. března
 Mordechaj Bar On, 92 let, izraelský politik

 9. března
 Agustín Balbuena, 75 let, argentinský fotbalista
 James Levine, 77 let, americký dirigent a klavírista
 John Polkinghorne, 90 let, britský fyzik a teolog
 Cliff Simon, 58 let, jihoafrický herec
 René Taesch, 69 let, francouzský fotograf a hudebník
 Tommy Troelsen, 80 let, dánský fotbalista

 11. března
 Luis Palau, 86 let, argentinský duchovní

 13. března
 Giovanni Gastel, 65 let, italský fotograf
 Murray Walker, 97 let, britský sportovní komentátor

 14. března
 Henryk Orzyszek, 86 let, polský varhaník

 15. března
 Yaphet Kotto, 81 let, americký herec
 Gerard Kusz, 81 let, polský římskokatolický biskup

 16. března
 Timur Fajzutdinov, 19 let, ruský hokejista
 Sabine Schmitz, 51 let, německá automobilová závodnice

 17. března
 John Magufuli, 61 let, tanzanský prezident
 Jacques Frantz, 73 let, francouzský herec
 Freddie Redd, 92 let, americký klavírista

 18. března
 Paul Jackson, 73 let, americký baskytarista

 20. března
 Peter Lorimer, 74 let, skotský fotbalista

 22. března
 Frank Worthington, 72 let, anglický fotbalista
 Ľudovít Žitňár, 68 let, slovenský fotbalista

 23. března
 George Segal, 87 let, americký herec

 24. března
 Enrique Chazarreta, 73 let, argentinský fotbalista
 Tošihiko Koga, 53 let, japonský judista
 Zora Plešnar, 95 let, slovinská fotografka

 25. března
 Bertrand Tavernier, 79 let, francouzský filmový režisér

 28. března
 Didier Ratsiraka, 84 let, bývalý madagaskarský prezident

 29. března
 Robert Opron, 89 let, francouzský automobilový designér

Duben 
 1. dubna
 Isamu Akasaki, 92 let, japonský fyzik
 Hugo Portisch, 94 let, rakouský novinář

 2. dubna
 Valentin Afonin, 81 let, sovětský fotbalista
 Christian Wiyghan Tumi, 90 let, bývalý kamerunský arcibiskup

 4. dubna
 František Broš, 54 let, slovenský fotbalista

 5. dubna
 Paul Ritter, 54 let, britský herec

 6. dubna
 Hans Küng, 93 let, švýcarský teolog

 7. dubna
 Ina Marija Bartaitė, 25 let, litevská herečka
 Antonio Calpe, 81 let, španělský fotbalista

 8. dubna
 Diána Igalyová, 56 let, maďarská sportovní střelkyně

 9. dubna
 DMX, 50 let, americký rapper
 June Newtonová, 97 let, australská fotografka
 Princ Philip, vévoda z Edinburghu, 99 let, britský šlechtic

 11. dubna
 Colin Baker, 86 let, velšský fotbalista

 13. dubna
 Jamal Al-Qabendi, 62 let, kuvajtský fotbalista

 15. dubna
 Barby Kelly, 45 let, irská zpěvačka

 16. dubna
 Helen McCroryová, 52 let, britská herečka
 Sergej Novikov, 71 let, ukrajinský judista
 Mari Törőcsiková, 85 let, maďarská herečka

 17. dubna
 Štefan Demovič, 84 let, slovenský fotbalista
 Sebastian Koto Khoarai, 91 let, lesothský kardinál

 19. dubna
 Emília Došeková, 83 let, slovenská herečka
 Willy van der Kuijlen, 74 let, nizozemský fotbalista
 Walter Mondale, 93 let, americký politik
 Viktor Šuvalov, 97 let, sovětský hokejový útočník
 Tomáš Winkler, 81 let, slovenský spisovatel

 20. dubna
 Tempest Storm, 91 let, americká herečka
 Alfred Teinitzer, 91 let, rakouský fotbalista

 21. dubna
 Marian Kosiński, 75 let, polský fotbalista a trenér

 22. dubna
 Krystyna Łyczywek, 100 let, polská fotografka

 24. dubna
 Christa Ludwig, 93 let, německá operní pěvkyně
 Yves Rénier, 78 let, francouzský herec

 26. dubna
 Tamara Pressová, 83 let, sovětská atletka

 27. dubna
 Nicholas Čong Džin-sok, 89 let, korejský kardinál
 René Padilla, 88 let, ekvádorský teolog

 28. dubna
 Valerián Bartalský, 79 let, slovenský fotbalista
 Michael Collins, 90 let, americký astronaut
 Husajn Fáris, 85 let, izraelský politik
 Normunds Kindzulis, 29 let, lotyšský záchranářský zdravotnický asistent
 El risitas, 65 let, španělský herec a komik

 29. dubna
 Čang En-chua, 48 let, čínský fotbalista

 30. dubna
 Hermine Karagheuz, 82 let, francouzská herečka, spisovatelka a fotografka

Květen 
 1. května
 Olympia Dukakis, 89 let, americká herečka

 3. května
 Rafael Albrecht, 79 let, argentinský fotbalista

 4. května
 Nick Kamen, 57 let, anglický zpěvák
 Alan McLoughlin, 54 let, irský fotbalista

 6. května
 Braňo Alex, 55 let, slovenský baskytarista a zpěvák
 Jicchak Arad, 94 let, izraelský historik
 Humberto Maturana, 92 let, chilský biochemik
 Edith Tar, 76 let, německá fotografka
 Paul Van Doren, 90 let, americký podnikatel

 7. května
 Jegor Ligačov, 100 let, sovětský politik
 Martín Pando, 86 let, argentinský fotbalista

 8. května
 Georgi Dimitrov, 62 let, bulharský fotbalista
 Curtis Fuller, 86 let, americký pozounista
 Helmut Jahn, 81 let, německý architekt
 German Lorca, 98 let, brazilský fotograf

 9. května
 José Manuel Caballero Bonald, 94 let, španělský spisovatel

 11. května
 Norman Lloyd, 106 let, americký herec

 14. května
 Milan Ftáčnik, 64 let, slovenský politik

 19. května
 Milan Novák, 93 let, slovenský hudební skladatel

 19. května
 Guillermo Sepúlveda, 86 let, mexický fotbalista

 22. května
 Pavol Szikora, 69 let, slovenský atlet-chodec

 23. května
 Ron Hill, 82 let, britský atlet
 Paulo Mendes da Rocha, 92 let, brazilský architekt
 Max Mosley, 81 let, britský automobilový závodník a funkcionář

 25. května
 David Klein, 85 let, izraelský ekonom a guvernér Izraelské banky

 26. května
 Tarcisio Burgnich, 82 let, italský fotbalista

 27. května
 Poul Schlüter, 92 let, dánský politik

 29. května
 Cornelius Sim, 69 let, brunejský kardinál
 B. J. Thomas, 78 let, americký zpěvák

Červen 
 2. června
 Ottorino Sartor, 75 let, peruánský fotbalista

 7. června
 Dixie Dansercoer, 58 let, belgický fotograf
 Ju Sang-čchol, 49 let, jihokorejský fotbalista

 9. června
 Gottfried Böhm, 101 let, německý architekt
 Edward de Bono, 88 let, maltský psycholog
 Valentina Sidorovová, 67 let, ruská fleretistka

 10. června
 Alexander, 68 let, ruský pravoslavný biskup

 11. června
 Paola Pigniová, 75 let, italská atletka

 12. června
 Igor Železovskij, 57 let, sovětský rychlobruslař

 13. června
 Ferran Freixa, 70 let, španělský fotograf

 15. června
 Vladimir Šatalov, 93 let, sovětský kosmonaut

 17. června
 Kenneth Kaunda, 97 let, bývalý prezident Zambie
 Tubilandu Ndimbi, 73 let, konžský fotbalista

 18. června
 Giampiero Boniperti, 92 let, italský fotbalista

 19. června
 Éric Guglielmi, 51 let, francouzský fotograf
 Arnold Odermatt, 96 let, švýcarský fotograf

 20. června
 Luis del Sol, 86 let, španělský fotbalista

 21. června
 Tom Kurvers, 58 let, americký hokejista

 22. června
 Stanislao Farri, 96 let, italský fotograf
 René Robert, 72 let, kanadský hokejista

 23. června
 John McAfee, 75 let, britsko-americký počítačový expert a podnikatel

 24. června
 Noynoy Aquino, 61 let, bývalý filipínský prezident

 26. června
 Jon Hassell, 84 let, americký trumpetista

 28. června
 Burton Greene, 84 let, americký jazzový klavírista
 Vera Nikolićová, 72 let, jugoslávská atletka

 29. června
 John Lawton, 74 let, anglický zpěvák
 Donald Rumsfeld, 88 let, americký politik

Červenec 
 5. července
 Raffaella Carrà, 78 let, italská zpěvačka a herečka
 Richard Donner, 91 let, americký herec
 Vladimir Meňšov, 81 let, ruský herec a režisér
 Gillian Sheenová, 92 let, britská fleretistka

 6. července
 Djivan Gasparyan, 92 let, arménský hudebník

 7. července
 Jovenel Moïse, 53 let, haitský prezident
 Carlos Reutemann, 79 let, argentinský pilot Formule 1

 9. července
 Paul Mariner, 68 let, anglický fotbalista

 13. července
 Shirley Fryová, 94 let, americká tenistka

 14. července
 Christian Boltanski, 76 let, francouzský sochař a fotograf

 15. července
 Mohammad Nafáa, 81 let, izraelský politik
 Jaroslav Paška, 67 let, slovenský politik

 18. července
 Milan Lasica, 81 let, slovenský herec
 Nenad Stekić, 70 let, srbský atlet

 19. července
 Chuck E. Weiss, 76 let, americký zpěvák

 24. července
 Rodney Alcala, 77 let, americký sériový vrah

 26. července
 Július Binder, 89 let, slovenský politik
 Joey Jordison, 46 let, americký bubeník

 28. července
 Porfirio Armando Betancourt, 63 let, honduraský fotbalista
 Dusty Hill, 72 let, americký baskytarista, člen ZZ Top

 29. července
 Albert Vanhoye, 98 let, francouzský kardinál

 31. července
 Terry Cooper, 77 let, anglický fotbalista

Srpen 
 2. srpna
 Antonio de la Torre Villalpando, 69 let, mexický fotbalista

 9. srpna
 František Halás, 77 let, slovenský fotbalista

 10. srpna
 Tony Esposito, 78 let, kanadsko-americký hokejista
 Eduardo Martínez Somalo, 94 let, španělský kardinál

 15. srpna
 Gerd Müller, 75 let, německý fotbalista

 19. srpna
 Július Holeš, 82 let, slovenský fotbalista

 21. srpna
 Don Everly, 84 let, americký zpěvák

 22. srpna
 Rod Gilbert, 80 let, kanadský hokejista

 24. srpna
 Wilfried Van Moer, 76 let, belgický fotbalista
 Charlie Watts, 80 let, anglický bubeník, člen The Rolling Stones

 29. srpna
 Jacques Rogge, 79 let, belgický ortoped, v letech 2001–2013 předseda Mezinárodního olympijského výboru

 31. srpna
 Francesco Morini, 77 let, italský fotbalista

Září 
 1. září
 Juan Rodríguez Vega, 77 let, chilský fotbalista

 2. září
 Mikis Theodorakis, 96 let, řecký hudební skladatel

 6. září
 Jean-Pierre Adams, 73 let, francouzský fotbalista
 Jean-Paul Belmondo, 88 let, francouzský herec

 8. září
 Dietmar Lorenz, 70 let, německý judista

 9. září
 Danilo Popivoda, 74 let, slovinský fotbalista

 11. září
 Abimael Guzmán, 86 let, peruánský politik, zakladatel světlé stezky

 14. září
 Jurij Sedych, 66 let, sovětský kladivář

 15. září
 Justín Javorek, 85 let, slovenský fotbalista

 16. září
 Clive Sinclair, 81 let, britský inovátor a podnikatel

 17. září
 Abdelazíz Buteflika, 84 let, alžírský politik, bývalý prezident

 18. září
 Mario Camus, 86 let, španělský režisér a spisovatel

 19. září
 Jimmy Greaves, 81 let, anglický fotbalista

 21. září
 Romano Fogli, 83 let, italský fotbalista

 22. září
 Colin Jones, 85 let, anglický fotograf
 Jüri Tamm, 64 let, estonský atlet-kladivář

 23. září
 Jorge Liberato Urosa Savino, 79 let, venezuelský kardinál

 24. září
 Eugeniusz Faber, 82 let, polský fotbalista

 26. září
 José Freire Falcão, 95 let, brazilský kardinál
 Alan Lancaster, 72 let, anglický baskytarista

 27. září
 Roger Hunt, 83 let, anglický fotbalista
 Earl Ingram, 99 let, válečný veterán, který osvobozoval Plzeň
 Zaur Kantemirov, 79 let, ázerbájdžánský malíř, grafik a fotograf

 28. září
 Eberhard Jüngel, 86 let, německý teolog
 Barry Ryan, 72 let, anglický zpěvák a fotograf
 Lonnie Smith, 79 let, americký jazzový varhaník
 Lalla Malika, 88 let, marocká princezna

 29. září
 Alexandre José Maria dos Santos, 97 let, mosambický kardinál

Říjen 
 3. října
 José Luis Lamadrid, 91 let, mexický fotbalista
 Jorge Medina Estévez, 94 let, chilský kardinál
 Bernard Tapie, 78 let, francouzský podnikatel
 Lars Vilks, 75 let, švédský kreslíř

 4. října
 Valerij Pidlužnyj, 69 let, sovětský atlet-skokan do dálky

 5. října
 Josef Paricky, 66 let, izraelský politik

 6. října
 Tomojasu Asaoka, 59 let, japonský fotbalista

 8. října
 Mordechaj Geldman, 75 let, izraelský spisovatel, básník, fotograf a psycholog

 9. října
 Jost Hermand, 91 let, německý literární teoretik
 Abú al-Hasan Baní Sadr, 88 let, íránský politik

 10. října
 Evelyn Richter, 91 let, německá fotografka
 Abdul Kádir Chán, 85 let, pákistánský jaderný vědec

 11. října
 Guy van Grinsven, 72 let, nizozemský fotograf

 12. října
 René Basset, 102 let, francouzský fotograf
 Paddy Moloney, 83 let, irský hudebník

 13. října
 Viktor Brjuchanov, 85 let, uzbecký architekt a inženýr

 15. října
 Gerd Ruge, 93 let, německý novinář
 Pornsak Songsaeng, 60 let, thajský zpěvák

 16. října
 Paul Blanca, 62 let, nizozemský fotograf

 18. října
 Franco Cerri, 95 let, italský hudebník
 David Finn, 100 let, americký manažer pro styk s veřejností, fotograf
 Edita Gruberová, 74 let, slovenská operní pěvkyně
 János Kornai, 93 let, maďarský reformní ekonom, kritik plánovaného hospodářství
 Concha Márquez Piquer, 75 let, špaňelská zpěvačka
 Colin Powell, 84 let, americký politik a generál, v letech 2001–2005 ministr zahraničních věcí USA

 19. října
 Hanuš Domanský, 77 let, slovenský hudební skladatel
 Pierre Kerkhoffs, 85 let, nizozemský fotbalista
 Branko Mamula, 100 let, jugoslávský voják a politik

 20. října
 Mihaly Csikszentmihalyi, 87 let, americko-maďarský psycholog
 Hans Haselböck, 93 let, rakouský hudebník
 Dragan Pantelić, 69 let, jugoslávský fotbalový brankář

 21. října
 Bernard Haitink, 92 let, nizozemský dirigent

 22. října
 Álex Quiñónez, 32 let, ekvádorský atlet

 23. října
 Alexandr Rogožkin, 72 let, ruský režisér a scenárista

 25. října
 Aleksandar Šalamanov, 80 let, bulharský fotbalista

 26. října
 Umberto Colombo, 88 let, italský fotbalista
 Naváf Masálaha, 77 let, izraelský politik
 Ro Tche-u, 88 let, jihokorejský voják a politik

 27. října
 Bernd Nickel, 72 let, německý fotbalista
 Peter Zelinka, 63 let, slovenský biatlonista

 29. října
 Mehdi Cerbah, 68 let, alžírský fotbalista

 30. října
 Ado Campeol, 93 let, italský restauratér

Listopad 
 1. listopadu
 Aaron T. Beck, 100 let, americký psychiatr
 Emmett Chapman, 85 let, americký kytarista
 Pat Martino, 77 let, americký kytarista

 2. listopadu
 Sabáh Fachrí, 88 let, syrský zpěvák
 Viktor Puťatin, 80 let, ruský šermíř

 3. listopadu
 Boris Sádecký, 24 let, slovenský hokejista

 5. listopadu
 Dušan Pašek, 36 let, slovenský hokejista, syn Dušana Paška

 6. listopadu
 Juchym Leonidovyč Zvjahilskyj, 88 let, ukrajinský politik

 8. listopadu
 Wilhelm Schraml, 86 let, německý kněz
 Miroslav Cipár, 86 let, slovenský malíř

 10. listopadu
 Miroslav Žbirka, 69 let, slovenský zpěvák a skladatel

 11. listopadu
 Frederik Willem de Klerk, 85 let, jihoafrický politik
 Dino Pedriali, 70 let, italský fotograf

 12. listopadu
 Matthew Festing, 71 let, britský velmistr maltézského řádu
 Ron Flowers, 87 let, anglický fotbalista
 Alexandr Leňov, 77 let, ruský fotbalista

 13. listopadu
 Ivo Georgiev, 49 let, bulharský fotbalista
 Wilbur Smith, 88 let, jihoafrický spisovatel

 14. listopadu
 Bertie Auld, 83 let, skotský fotbalista
 Heath Freeman, 41 let, americký herec

 17. listopadu
 Tom Stoddart, 67 let, britský fotograf

 18. listopadu
 Latif al-Ani, 88–89 let, irácký fotograf
 Slide Hampton, 89 let, americký pozounista
 Denis Kovba, 42 let, běloruský fotbalista
 Mick Rock, 72 let, anglický fotograf

 20. listopadu
 David Longdon, 56 let, anglický multiinstrumentalista
 Sergej Grigorjevič Vasiljev, 85 let, ruský fotograf

 21. listopadu
 Marietta Omarovna Čudakova, 84 let, ruská historička literatury
 Ján Letz, 85 let, slovenský filosof

 22. listopadu
 Noah Gordon, 95 let, americký spisovatel
 Volker Lechtenbrink, 77let, německý herec
 Hilda Múdra, 95 let, slovenská trenérka krasobruslení
 Marie Versini, 81 let, francouzská herečka

 23. listopadu
 Čon Du-hwan, 90 let, jihokorejský politik

 26. listopadu
 Doug Cowie, 95 let, skotský fotbalista
 Michael Fisher, 90 let, anglický fyzik
 Stephen Sondheim, 91 let, americký hudební skladatel
 Alexandr Timošinin, 73 let, sovětský veslař

 27. listopadu
 Matti Keinonen, 80 let, finský hokejista

 28. listopadu
 Frank Williams, 79 let, anglický podnikatel

 29. listopadu
 C.J. Hunter, 52 let, americký koulař

 30. listopadu
 Lev Bukovský, 82 let, slovenský matematik
 Dave Draper, 79 let, americký kulturista
 Ray Kennedy, 70 let, anglický fotbalista
 Erwin Wilczek, 81 let, polský fotbalista

Prosinec 
 2. prosince
 Darlene Hardová, 85 let, americká tenistka

 3. prosince
 Horst Eckel, 89 let, německý fotbalista
 Momčilo Vukotić, 71 let, srbský fotbalista

 5. prosince
 Bob Dole, 98 let, americký politik
 Jacques Tits, 91 let, francouzský matematik

 6. prosince
 János Kóbor, 78 let, maďarský zpěvák
 Kåre Willoch, 93 let, norský politik

 8. prosince
 Barry Harris, 91 let, americký jazzový klavírista
 Lars Høgh, 62 let, dánský fotbalista
 Bipin Ravat, 63 let, náčelník štábu Indických ozbrojených sil
 Robbie Shakespeare, 68 let, jamajský baskytarista
 Jacques Zimako, 69 let, francouzský fotbalista

 10. prosince
 Michael Nesmith, 78 let, americký kytarista a zpěvák

 11. prosince
 Manuel Santana, 83 let, španělský tenista

 16. prosince
 Terry Uttley, 70 let, anglický baskytarista, člen skupiny Smokie

 18. prosince
 Richard Rogers, 88 let, britský architekt
 Eli'ezer Waldman, 84 let, izraelský rabín

 20. prosince
 Norberto Boggio, 90 let, argentinský fotbalista

 24. prosince
 José Villegas, 87 let, mexický fotbalista

 26. prosince
 Karolos Papulias, 92 let, bývalý řecký prezident
 Desmond Tutu, 90 let, jihoafrický anglikánský biskup

 28. prosince
 Michael Richard Clifford, 69 let, americký astronaut
 Sabine Weissová, 97 let, švýcarská fotografka

 29. prosince
 Pavol Strapáč, 64 let, slovenský fotbalista

 31. prosince
 Juraj Filas, 66 let, slovenský hudební skladatel
 Elihu Katz, 95 let, izraelský sociolog
 Betty Whiteová, 99 let, americká herečka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 
Seznamy lidí